Wibrysy (łac. pili tactiles, vibrissae, l. poj. vibrissa) – włosy czuciowe występujące u ssaków
 Wibrysy (łac. vibrissae, l. poj. vibrissa) – rodzaj szczecinek występujących na głowie muchówek